San Giovanni is de Italiaanse naam voor Johannes en kan talloze heiligen aanduiden.

Italiaanse plaatsnamen 
Ten minste 58 Italiaanse comuni heten San Giovanni en nog eens 49 hebben een langere naam die begint met San Giovanni (bijvoorbeeld San Giovanni Valdarno in Toscane), terwijl er honderden frazioni en kleinere dorpen zo heten.

Communi 
Borgo San Giovanni
Castel San Giovanni
Fornovo San Giovanni
Luserna San Giovanni
Monte San Giovanni Campano
Monte San Giovanni in Sabina
Motta San Giovanni
Penna San Giovanni
Rocca San Giovanni
Sale San Giovanni
San Giovanni a Piro
San Giovanni al Natisone
San Giovanni Bianco
San Giovanni d'Asso
San Giovanni del Dosso
San Giovanni di Gerace
San Giovanni di Sinis
San Giovanni Galermo
San Giovanni Gemini
San Giovanni Montebello, een plaats in de Italiaanse gemeente Giarre
San Giovanni Ilarione
San Giovanni Incarico
San Giovanni in Croce
San Giovanni in Fiore
San Giovanni in Galdo
San Giovanni in Marignano
San Giovanni in Persiceto
San Giovanni la Punta
San Giovanni Lipioni
San Giovanni Lupatoto
San Giovanni Rotondo
San Giovanni Suergiu
San Giovanni Teatino
San Giovanni Valdarno
Sesto San Giovanni
Villa San Giovanni
Villa San Giovanni in Tuscia

Frazioni 
San Giovanni, in Bellagio
San Giovanni, in Castellamonte
San Giovanni, in Motta di Livenza
San Giovanni, in Sassari
San Giovanni Montebello, in  Giarre
San Giovanni di Duino, in Duino-Aurisina
San Giovanni Apostolo (Palermo), een wijk in Palermo

Kerken 
Misschien zijn er wel duizenden kerken die naar een heilige met de naam Giovanni vernoemd zijn, onder meer:

de Basilica di San Giovanni in Laterano, zie Sint-Jan van Lateranen in Rome
San Giovanni dei Fiorentini in Rome
de Battistero di San Giovanni (Florence)
San Giovanni (Siena)
San Giovanni de Butris in Umbria
San Giovanni di Dio in Florence

Overig 
San Giovanni kan ook verwijzen naar:
San Giovanni (metrostation) van de metro van Rome
San Giovanni sotto le Penne (San Marino)
San Giovanni, Malta
Barons di San Giovanni, de adellijke familie van Malta
San Giovanni-L'apocalisse (film), een Europese tv-film
Shëngjin, een stad in Albanië (Italiaans: San Giovanni di Medua)